Александр Тимофеевич Андреев (20 августа 1926, дер. Хозаново, Псковская губерния — 27 ноября 1977, Ленинград) — стрелок 937-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии 42-й армии 2-го Прибалтийского фронта, красноармеец.

Биография 
Родился 20 августа 1926 года в деревне Хозаново. Окончил 6 классов. Работал в колхозе.

С 16 лет был партизаном в 3-й Ленинградской партизанской бригаде имени А. В. Германа.

В Красной Армии с марта 1944 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1944 года. Принимал участие в освобождении родной Псковщины, был ранен, но через два месяца вернулся строй. Особо отличился в боях за освобождение Эстонии и Латвии.

Стрелок 937-го стрелкового полка красноармеец Александр Андреев в боях 24-26 июля 1944 года у населённого пункта Хундинурк при штурме укреплений врага в числе первых достиг безымянной высоты, из личного оружия поразил нескольких вражеских солдат. Был представлен к награждению орденом Славы.

На следующий день вновь отличился. Командуя расчётом 45-миллиметрового орудия того же полка, Александр Андреев 27 июля 1944 года севернее населённого пункта Муресоо прямой наводкой расстреливал солдат противника. Когда противники прорвались к орудию, поднял в атаку бойцов и истребил много живой силы врага.

Приказом по 256-й стрелковой дивизии от 4 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, красноармеец Андреев Александр Тимофеевич награждён орденом Славы 3-й степени.

Приказом по 256-й стрелковой дивизии от 6 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, красноармеец Андреев Александр Тимофеевич во второй раз награждён орденом Славы 3-й степени.

25-30 августа 1944 года в боях за населённые пункты Резеки, Юмурда, Тейзари выполнял обязанности командира отделения и уничтожил с бойцами две огневые точки, около двадцати солдат и офицеров противника. В бою за станцию Резеке подбил два танка. В этом бою получил тяжёлое ранение. Был представлен к награждению орденом Славы.

Приказом по 256-й стрелковой дивизии от 4 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, красноармеец Андреев Александр Тимофеевич в третий раз награждён орденом Славы 3-й степени.

На фронт больше не вернулся. Почти два года провел в госпиталях. В 1946 году был демобилизован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 апреля 1975 года в порядке перенаграждения Андреев Александр Тимофеевич награждён орденами Славы 2-й степени и 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Жил в городе-герое Ленинграде. Работал мастером на Кировском заводе. Скончался 27 ноября 1977 года.

Награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.

Ссылки

Литература 
 
 Подвиги героев бессмертны. — Псков, 2005.

Примечания 

Партизаны Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Персоналии:Кировский завод